Iqueño – abitanti di Ica (città)
Iqueño – abitanti di Regione di Ica